Cryptoparachtes är ett släkte av spindlar. Cryptoparachtes ingår i familjen ringögonspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ringögonspindlar
Cryptoparachtes